Мазов — топоним и фамилия, которая имеет женскую форму Мазова.

Известные носители 
 Мазов, Василий Фёдорович (1918—2003) — Герой Социалистического Труда.
 Мазов, Владимир Владимирович (род. 1981) — российский футболист.
 Мазов, Сергей Васильевич — российский историк-африканист, доктор исторических наук.

Топоним 
 Мазов — село в Золочевском районе Львовской области Украины.

См. также 
 Мазово
 Мазове (значения)
 Мазовер, Александр Павлович (1905—1981) — советский кинолог.